Das Sony Ericsson International 2007 war ein Damentennisturnier in Bangalore. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 12. bis 18. Februar 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Jaroslawa Schwedowa gegen Mara Santangelo mit 6:4 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Chan Yung-jan und Chuang Chia-jung die Paarung Hsieh Su-wei/Alla Kudrjawzewa mit 6:74, 6:2 und 11:9.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

2007
WTA Tour 2007